Territorium kan være et:
Territorium (suverænitet) – landområde eller havområde.
Territorium (formering) – et større eller mindre område, som fugle/ pattedyr har behov for i formeringstiden, og som forsvares.

Se også 
Baroni, 
fyrstendømme,
føderation, 
grevskab, 
hertugdømme, 
imperium, 
kongerige, 
koloni (magtområde), 
kronkoloni, 
verdens lande, 
protektorat, 
region, 
rige (land), 
stat, 
oversøiske lande og territorier.